Серге́й Алексе́евич Осипе́нко (род. 5 марта 1970 год, Балхаш, Казахская ССР) — российский серийный убийца и насильник. Убил 4 человек:  двух женщин и двух девочек-подростков.

Биография 
В 1990-е годы работал в органах внутренних дел Республики Казахстан. В 1999 году переехал из Казахстана в город Россошь Воронежской области, устроился на рынке продавать продукты другим продавцам. Увлекался психологией и криминологией. Был женат, в семье родилась дочь.

Убийства Осипенко совершал по одной и той же схеме: следовал за своей жертвой, в качестве таковых выбирал живущих на верхних этажах пятиэтажных домов, вместе с ней заходил в квартиру, где насиловал и убивал, после чего грабил квартиру.

24 января 2005 года в Россоши Осипенко убил свою первую жертву — 17-летнюю Анну Бережную. Маньяк напал на неё, как только она зашла в свою квартиру, избил, угрожая ножом, заставил зайти в спальню, срезал на ней одежду, заклеил ей рот пластырем, изнасиловал её и убил обрезком металлической трубы.

17 августа 2005 года в Воронеже маньяк насилует и убивает 38-летнюю Елену Мелешко.

25 января 2006 года в Воронеже Осипенко напал на возвратившуюся из школы 15-летнюю Анну Побединскую, изнасиловал её и убил.

6 марта 2006 года в Россоши он изнасиловал и убил 13-летнюю Юлию Яцкую, проживавшую в том же микрорайоне, где и Анна Бережная.

Нашлась свидетельница, которая в день убийства Юлии Яцкой видела Осипенко, она обратила внимание на его небольшой рост (167 см).

Маньяк собирался уехать в Казахстан, но 6 апреля 2006 года был задержан на железнодорожной станции в Курганской области. Он не оказывал сопротивления и рассказал о своих преступлениях.

В конце сентября 2006 года Воронежская областная прокуратура направила дело Осипенко, состоящее из 16 томов, в суд. Маньяк просил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, в надежде получить снисхождение и избежать пожизненного заключения. Но 7 декабря в Воронежском областном суде присяжными заседателями вынесен вердикт, согласно которому Сергей Осипенко признан виновным и не заслуживает снисхождения. 14 декабря Воронежский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.

Отбывает наказание в колонии «Полярная сова».

В массовой культуре 
 Документальный фильм «Кто остановит маньяка?» из цикла Вахтанга Микеладзе «Приговорённые пожизненно»

Примечания

Ссылки 
 Отечественные серийные убийцы разных лет (кон. 20-го — нач. 21-го столетий) 
 Маньяк-коротышка убивал по Фрейду 
 Криминальное чтиво. За что серийный маньяк из Воронежской области поблагодарил милицию 
 Топтун на «охоте». 10 лет назад маньяк-насильник вызвал панику среди горожан 
 «Россошанский маньяк» приговорён к пожизненному лишению свободы 
 ​7 самых кровожадных убийц Воронежской области 
 ​Высшая мера: осуждённые пожизненно воронежские маньяки и убийцы 

Серийные убийцы России
Серийные убийцы 2000-х годов
Насильники России
Убийцы детей
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Заключённые ИК-18 «Полярная сова»
Преступники Воронежской области
Персоналии:Россошь
Грабители
Разбойники